Сен-Жерме́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Люр-Нор. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70464.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Безансона, в 31 км к востоку от Везуля.

На юге коммуны протекает река Оньон, есть много озёр.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1316 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 848 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 599 были экономически активными, 249 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 599 активных жителей работали 547 человек (308 мужчин и 239 женщин), безработных было 52 (21 мужчина и 31 женщина). Среди 249 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 93 — пенсионерами, 110 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона